est la formule brute de plusieurs isomères.

 métaldéhyde, numéro CAS 
 Éther couronne
 12-couronne-4, numéro CAS